Стульнев, Алексей Павлович (род. 1990) — российский бобслеист-пилот
Стульнева
 Стульнева, Ольга Олеговна (род. 1983) — российская бегунья на короткие дистанции и бобслеистка.